hrabstwo Bradford (ang. Bradford County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Bradford (ang. Bradford County) w USA, w stanie Pensylwania